Grand Island est le nom de plusieurs localité des États-Unis :

 Grand Island dans le Nebraska ;
 Grand Island dans l'état de New York, sur la rivière Niagara
 Grand Island Township, île du lac Supérieur, dans l'État du Michigan.

Homonymie de localités aux États-Unis